Pherecardia quinquemaculata är en ringmaskart som först beskrevs av Augener 1927.  Pherecardia quinquemaculata ingår i släktet Pherecardia och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
quinquemaculata